Тиморская мухоловка (Ficedula timorensis) — вид птиц из семейства мухоловковых.

Распространение 
Эндемики Тимора.

Описание 
Оперение на голове у самцов и самок отличается. У первых оно чёрное, у вторых — тёмно-серое. Брюшко белое, через грудь проходит чёрная полоса. Хвост, шея и крылья чёрные, при этом верхняя часть крыльев и плечи насыщенно-каштановые. Глаза и клювы чёрные, ноги желтые.

Биология 
О биологии известно мало. Кормление птенцов взрослыми особями однократно наблюдали в декабре. Питаются эти птицы беспозвоночными.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус NT.

Примечания 

Мухоловковые
Животные, описанные в 1919 году
Птицы Юго-Восточной Азии
Эндемики Тимора